HON ist die Abkürzung für:

 Honduras als olympisches Länderkürzel
 die Stiftung Health On the Net Foundation
 den höchsten Status (HON Circle Member) bei Miles & More, dem Vielfliegerprogramm der Lufthansa; HON steht in vorgenanntem Zusammenhang für honorary
 das Online-Spiel Heroes of Newerth

Hon ist die Abkürzung für:
 Honorar
 Honours, ein akademischer Titelzusatz im Rahmen des Bachelor-Abschlusses, siehe Bachelor#Honours Degree (Auszeichnung)

Hon ist der Name eines Kunstwerks:
 Hon − en katedral, Plastik von 1966 aus der Reihe Nana (Plastik)

Hon ist der Name folgender Städte:
 Hon (Libyen)

Hon ist der Familienname folgender Personen:
 Hon Chi Fun (1922–2019), chinesischer Maler und Grafiker
 Louis Hon (1924–2008), französischer Fußballspieler und -trainer
 Priscilla Hon (* 1998), australische Tennisspielerin
 Savio Hon Tai-Fai (* 1950), chinesischer Geistlicher, Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche´

Siehe auch:
 Hohn (Begriffsklärung)

Abkürzung